El término Cuautitlán (antes Cuauhtitlán, un topónimo que en náhuatl significa ‘Entre los árboles’) puede referirse a cualquiera de los siguientes municipios mexicanos:

 Cuautitlán de García Barragán, en el estado de Jalisco.
 Cuautitlán (Estado de México), en el Estado de México.
 Cuautitlán Izcalli, también en el Estado de México.

Además, puede hacer referencia a:

 El río Cuautitlán, un río en el Estado de México.
 El Club de Fútbol Cuautitlán, un equipo de fútbol de ese mismo municipio mexiquense.